Fauconnier est un mot français qui peut faire référence à :

Métier 
 Fauconnier, éleveur d'oiseaux de proie ;
 Grand Fauconnier de France, grand officier de la Maison du roi de France chargé, entre le milieu du Moyen Âge et la Révolution française, de la fauconnerie du roi et de l'organisation des chasses au faucon.

Patronyme 

 Alain Fauconnier (1945-), homme politique français ;
 Bernard Fauconnier (1922-2015), virologue et écrivain français ;
 Bernard Fauconnier (1959-), écrivain, romancier, essayiste, critique littéraire et chroniqueur français ;
 Fernand Fauconnier (1890-1940), gymnaste français ;
 Geneviève Fauconnier (1886-1969), écrivain française ;
 Gilles Fauconnier (1944-2021), linguiste français ;
 Henri Fauconnier (1879-1973) : écrivain français, frère de Geneviève ;
 Jean-Luc Fauconnier (1941-) : écrivain belge d'expression wallonne ;
 Karine Fauconnier (1972-), navigatrice française, fille d'Yvon Fauconnier ;
 Olivier Fauconnier (1975-), footballeur français ;
 Patrick Fauconnier (1943-2022), journaliste français, fondateur du magazine Challenges ;
 Yvon Fauconnier (1943-), navigateur français.

Toponyme 

 Jardin Figuier-Fauconnier, ancien nom du jardin Roger-Priou-Valjean, espace vert français du  de Paris, dans le quartier Saint-Gervais.

Odonyme 
 Rue du Fauconnier, voie du  de Paris, en France.

Architecture 
 Maison du Grand Fauconnier, maison gothique de la commune française de Cordes-sur-Ciel dans le département du Tarn.

Voir aussi 
 

Patronyme français